Mathesis (griechisch  mathēsis 'Lernen, Kenntnisgewinn, Wissenschaft', als Lehnwort  ‚Mathematik‘) bezeichnet:

 veraltet die Mathematik
 Mathesis universalis, René Descartes hypothetisierte Universalwissenschaft
 (454) Mathesis, Asteroid
 Mathesis (Zeitschrift), belgische Mathematikzeitschrift